Cannibal е пети студиен албум на индъстриъл метъл групата Static-X, който е издаден на 3 април 2007 г. от Reprise. Това е първи албум с китарни сола, всички песни имат соло без „Goat“.

Състав 
 Уейн Статик – вокали, китара, клавиши
 Коичи Фукуда – китара
 Тони Кампос – бас
 Ник Оширо – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официален сайт

Бележки 

Албуми на Статик Екс
Музикални албуми от 2007 година